MET – Modularized Equipment Transporter (Modułowy Transporter Wyposażenia) użyty w trakcie wyprawy Apollo 14
 MET – równoważnik metaboliczny
 MET – substancja psychoaktywna
 MET – skrót Metropolitan Opera
 MET – nazwa skrótowa metioniny
 MET – Middle European Time (czas środkowoeuropejski)